Luca Tremolada (1991) – calciatore italiano
 Miro Tremolada (1919-1991) – calciatore italiano
 Pierantonio Tremolada (1956) – vescovo cattolico e biblista italiano